Давид Петрович Бурышкин (7 мая 1890, Одесса — 5 июня 1959, Ленинград) — советский .

Биография 
Родился в Одессе в семье купца-старообрядца. 

Окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств (1916). 

С 1934 по 1939 работал в Ленпроекте; после чего до 1958 г. занимал пост главного архитектора Краснознамённого Балтийского флота.

Проекты и постройки 

 Артистический клуб на Греческой ул. в Одессе (1915 г.)
 Доходный дом И.Е. Кузнецова (Петроград, Загородный просп.,21; соавторы — А.В. Розенберг и Б.М. Великовский)
 Фабричное отделение спичечной фабрики им. тов. Ленина в селе Грузино Новгородской губ. (1924; соавтор Н. Д. Каценеленбоген)
 Пожарное депо Московско-Заставской части у Московских ворот в Ленинграде (построено в 1925 г.)
 Дом культуры в Ломанском переулке в Ленинграде (1926)
 Театр и клуб в Екатеринославе (1925 г.; конкурс; 1-я премия; соавтор Н. А. Троцкий)
 Жилой квартал на Кондратьевском пр. в Ленинграде (соавторы: Л. М. Тверской, Л. М. Малышев; конкурс Комитета содействия строительству при Леноблисполкоме; 1-я премия)
 Дом правительства Казахской ССР в Алма-Ате (соавторы: П. С. Дуплицкий; Л. М. Малышев)
 Дом правительства Украинской ССР в Харькове (конкурс; соавтор М. Д. Фельгер)
 Жилые дома рабочих на ул. Ткачей и ул. Бабушкина в Володарском районе Ленинграда (соавтор Л. М. Тверской)
 Жилмассив РЖСКТ «Ленинградский печатник» на площади Революции в Ленинграде (конкурс; 4-я премия; соавтор А. Г. Вальтер, при участии Н.Скворцовой, В.Соловьевой)
 Дом Советов Выборгского района в Ленинграде (1931 г.; конкурс; II-я премия; соавтор И. А. Вакс)
 Штаб противовоздушной обороны в Ленинграде (Басков переулок, 16;  1936)
 Дом военно-морских офицеров (Ленинград, ул. Зайцева,7; 1939)
 Корреспондентский пункт и типография газеты «Правда» на Херсонской ул. в Ленинграде (1933—1934; полностью перестроено с частичным сносом в 2008)
 Жилой дом на Таврической улице в Ленинграде (1937—1938; при участии М.Э. Левейкина)
 Ансамбль площади Челюскинцев и начала Заневского проспекта в Ленинграде (1936—1941; при участии Н.Я. Брусиловского)
 Институт морской связи и телемеханики на территории Ленэкспо на Наличной улице, перестроен из довоенного здания в 1949 году
 Институт Советской торговли в Ленинграде (1950—1952, соавторы: А. С. Мартынов, И. М. Чайко)
 Перестройка здания Главного гидрографического управления ВМФ (Ленинград, Малоохтинский просп., 8; 1949—1951)
 Высшее Военно-морское училище подводного плавания (Ленинград, 12-я Красноармейская ул., 40; 1950—1956)
 Корпус Военно-морского госпиталя (Ленинград, просп. Газа, 2; 1958)

Источники 
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. — Л., 1927. — Вып. 12. — С. 21-24, 98.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. — Л., 1930. — Вып. 13. — С. 9-11, 71, 115, 153.
 Ежегодник Общества архитекторов-художников. — Л., 1935. — Вып. 14. — С. 15-17, 210, 254, 258, 260, 264—266, 271.
 Кириков Б. М., Штиглиц М. С. Архитектура ленинградского авангарда: Путеводитель. — СПб.: Коло, 2008.
 Саблин И. Д. Давид Бурышкин // Зодчие Санкт-Петербурга. XX век — СПб.: Лениздат, 2000. — С. 168—191.

Ссылки